El nombre Patricia Conde puede hacer referencia a:

Patricia Conde (1945-), una actriz mexicana.
Patricia Conde (1979-), una presentadora, actriz y modelo española.